Dhal peut faire référence à :

 le dhal ou dal, un plat de lentilles originaire d'Inde ;
 dhāl (), une lettre de l'alphabet arabe ;
 le lac Dhal, un lac d'Inde situé dans la vallée du Cachemire.